Кефей () — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології:

 Кефей — цар Ефіопії, чоловік Кассіопеї, батько Андромеди
 Кефей — син тегейського царя, брат Амфідаманта та Лікурга, один з аргонавтів, батько 20 синів
 Кефей — син Лікурга, брат Анкея з Аркадії, батько Антиної, один з мисливців на калідонському полюванні

Багатозначні терміни